Sigurd steht für:
 Sigurd, ein männlicher Vorname 
 Sigurd, der nordische Name von Siegfried, dem Drachentöter
 Sjúrður, ein ehemaliger Landrichter der Shetlandinseln und möglicherweise auch der Färöer
 Sigurd (Comic), eine Comic-Figur
 Sigurd (Nähmaschinen), eine ehemalige Fahrrad- und Nähmaschinenfabrik
 (11066) Sigurd, ein erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
 Sigurd (Oper), eine Oper von Ernest Reyer 

Sigurd ist der Familienname folgender Personen:
 Bengt Sigurd (1928–2010), schwedischer Linguist

Siehe auch:
 Sigurdsvodene, Hügelgruppe im Königin-Maud-Land, Antarktika